Karla (film), een film uit 2006
 Karla (rivier), een rivier in Rusland
 Karla (Kose), plaats in Estland, gemeente Kose
 Karla (Rae), plaats in Estland, gemeente Rae
 Kärla, plaats in Estland, gemeente Saaremaa